Luca Hischier, né le   à Naters, dans le canton du Valais en Suisse, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre ou d'ailier.

Biographie 
Né le  à Naters, Luca Hischier est le fils de Rino et Katja Hischier. Il a une sœur, Nina, et un frère Nico, également joueur de hockey, plus jeunes que lui. Son père est un ancien footballeur au FC Naters, avec qui il a joué en première ligue et en Ligue nationale B notamment, avant de devenir instructeur de football pendant quatorze ans auprès de l’Association suisse de football, alors que sa mère, une ancienne nageuse, est professeur de sport au lycée-collège Spiritus Sanctus de Brigue. Il apprend à patiner avec sa mère à la patinoire de Viège, la Litterna-Halle. Jusqu’à l’âge de douze ans, il pratique en parallèle le football et le hockey sur glace, avant d’opter pour le second où il avait, à l’instar de son frère et selon son père, .

Formé d’abord au HC Viège, il rejoint à l’âge de quinze ans le mouvement junior du CP Berne. Là, il peut vivre chez sa tante, qui habite dans la banlieue de la capitale suisse. Il joue ses premiers matchs avec la première équipe en Ligue nationale A lors de la saison 2013-2014. Lors de la saison suivante, il est prêté dans son club formateur, qui évolue en deuxième division, avant de s’imposer à Berne. Il remporte avec les Ours deux titres de champion de Suisse d’affilée, en 2016 et 2017.

Palmarès 
Ligue nationale A
Champion de Suisse en 2016 et 2017 avec le CP Berne

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2011-2012||CP Berne U17||||28||30||19||49||8||1||0||1||1||0
|-
|2011-2012||CP Berne U20||Juniors Élites A||8||1||1||2||2||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||CP Berne U20||Juniors Élites A||38||17||17||34||8||11||5||3||8||2
|-
|2013-2014||CP Berne||LNA||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||CP Berne U20||Juniors Élites A||27||17||22||39||22||12||5||10||15||2
|-
|2014-2015||HC Viège||LNB||32||3||12||15||45||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||CP Berne U20||Juniors Élites A||1||0||1||1||0||9||3||10||13||35
|-
|2015-2016||CP Berne||LNA||42||2||5||7||39||9||0||2||2||4
|-
|2015-2016||HC Viège||LNB||1||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||CP Berne||LNA||38||4||8||12||8||16||1||4||5||0
|-
|2017-2018||CP Berne||LNA||31||4||2||6||8||10||1||0||1||0
|-
|2017-2018|| HC Viège ||LNB||2 ||2||1||3||0||-||-||-||-||-
|-
|2018-2019|| HC Davos ||LNA||35||8||7||15||6||6||2||0||2||4
|-
|2019-2020|| HC Davos ||LNA||36 ||8||10||18||6||-||-||-||-||-
|-
|2019-2020|| HCB Ticino Rockets  ||LNB||3||1||3||4||4||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| HC Davos ||LNA||21 || 4 || 4|| 8|| 0||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| HC Bienne  ||LNA|| 18 || 4 || 9 || 13 || 2 ||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| HC Bienne || LNA ||  || 

|2013|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||5||1||0||1||0||
|-
|2015||CP Berne||Ligue des champions||1||0||0||0||0||Phase de groupe
|-
|2015||HC Viège||Coupe de Suisse||2||2||1||3||2||Quart de finale
|-
|2015|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||6||1||4||5||2||
|-
|2016||CP Berne||Ligue des champions||3||0||0||0||0||Phase de groupe
|-
|2016||CP Berne||Coupe de Suisse||3||0||1||1||0||Demi-finale
|-
|2017||CP Berne||Ligue des champions||8||2||4||6||10||Quart de finale
|-
|2017||CP Berne||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Seizième de finale

Notes et références 

Naissance en février 1995
Naissance dans le canton du Valais
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif valaisan
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Bienne